Thomas Fydell ist der Name folgender Personen:

* Thomas Fydell (Politiker, 1740) (1740–1812), britischer Politiker
 Thomas Fydell (Politiker, 1773) (1773–1814), britischer Politiker